Die Ilkley Trophy 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Ilkley. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 14. bis 19. Juni 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Ilkley